Albert II av Belgien (), född 6 juni 1934 på slottet Stuyvenberg i Laeken, Bryssel, var belgarnas kung från den 9 augusti 1993 fram till sin abdikation den 21 juli 2013.

Biografi 

Albert II föddes den 6 juni 1934, som yngre son till Leopold III och drottning Astrid. 

Han studerade i Schweiz, tjänade i marinen mellan 1953 och 1958, och var från 1951 tronföljare till sin bror och företrädare på tronen, Baudouin I.

Han gifte sig i Bryssel den 2 juli 1959 med Paola. Paret har tre barn: Filip I, född 14 april 1960; kung av Belgien, Astrid (född 5 juni 1962), och Laurent (född 19 oktober 1963). 

Albert har genomgått en rättsprocess där han mot sin vilja avkrävdes ett DNA-prov för att fastställa ett faderskap till Delphine Boël, frukten av ett 20 år långt förhållande med baronessan Sybille de Selys Longchamps som inleddes när han fortfarande var prins. I januari 2020 erkände han Delphine Boël som sin dotter, efter utvärderingar av DNA-test, där hans faderskap bekräftades. Delphine Boël har ingen plats i tronföljden eftersom hon är född utanför äktenskapet.

Han är syssling till Carl XVI Gustafs far. Han är dessutom kusin, syssling och brylling med kung Harald V. Vid hans födsel instiftades titeln prins av Liège.

Den 3 juli 2013 tillkännagav Albert II att han skulle lämna över tronen till sin son Filip den 21 juli 2013, Belgiens nationaldag.

Anfäder

Referenser

Anmärkningar

Allmänna

Fotnoter

Externa länkar 

 

Personer i Belgien under 1900-talet
Personer i Belgien under 2000-talet
Födda 1934
Belgiens regenter
Huset Sachsen-Coburg-Gotha
Huset Wettin
Män
Levande personer
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Storkorset av Leopold II:s orden
Storkorset av Republiken Polens förtjänstorden
Storkorset av särskilda klassen av Förbundsrepubliken Tysklands förtjänstorden
Personer från Bryssel